22-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2010/11 — турнир среди 10 клубов Высшей лиги.

Чемпионом впервые стал ФК «Зестафони», опередивший на 6 очков серебряного призёра — тбилисское «Динамо». Третье место занял «Олимпи» (Рустави). Турнир стартовал 15 сентября 2010 года матчем «Баия» — «Сиони».

ФК «Гагра» и тбилисский «Локомотив» заняли последние места в сезоне-2009/10 и покинули Высшую лигу, куда квалифицировались победитель Первой лиги «Торпедо» (Кутаиси) и второй призёр «Колхети» (Поти).

Участники 

По итогам сезона-2009/10 Высшую лигу покинули:
 «Локомотив» — 9-е место (26 очков),
 «Гагра» — 10-е место (24 очков).

Вместо них в Высшую лигу квалифицировались:
 «Торпедо» — победитель Первой лиги-2009/10,
 «Колхети» — вице-чемпион Первой лиги-2009/10.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Переходные матчи

См. также 
 Чемпионат Грузии по футболу 2009/2010
 Кубок Грузии по футболу 2009/2010

2010/2011
Спорт в Грузии в 2010 году
Спорт в Грузии в 2011 году
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011